Björkagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björkagölen (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (1,3 ha)
Björkagölen (Älmeboda socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (6,76 ha)

Se även
Björkegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn